Passerin d'Entrèves – famiglia nobile, ramo della famiglia dei Passerin.
 Alessandro Passerin d'Entrèves – filosofo, antifascista, partigiano e storico del diritto italiano

 Villa de' Rossi Passerin d'Entreves – villa di Pistoia
 Castello Passerin d'Entrèves – edificio storico a Châtillon
 Castello Passerin d'Entrèves – edificio storico a Saint-Christophe
 Casaforte Passerin d'Entrèves – edificio storico a Courmayeur